El término Troilo puede referirse a:

 Troilo: personaje de la mitología griega.
 Aníbal Troilo (1914-1975): bandoneonista argentino de tango.
 (1208) Troilus: un asteroide troyano de Júpiter.